Plaats in Indonesië
 Garung (Garung), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Wonosobo van de provincie Midden-Java
 Garung (Sambeng), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Lamongan van de provincie Oost-Java